Хабибуллаев (Абибуллаев) — фамилия; имеет женскую форму Хабибуллаева.
 Хабибуллаев, Аслиддин Хайруллоевич (род. 1971) — таджикский футболист, вратарь.
 Хабибуллаев, Асхад Шарипович — председатель Джизакского облисполкома.
 Хабибуллаев, Пулат Киргизбаевич (1936—2010) — советский и узбекский учёный, государственный деятель.

 Абибуллаев, Осман Абибулла оглы (1913—1970) — азербайджанский советский археолог, кандидат исторических наук.
 Хабибулаев, Шейх-Мансур Ибрагимович (1994) — российский самбист и боец смешанных единоборств.

См. также 
 Хабибулла